

Западний — селище, Алапаєвський міський округ (Алапаєвськ), Свердловська область
 Западний — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Западний — хутір, Ленінградський район, Краснодарський край
 Западний — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Западний — селище, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Западний — селище, Усть-Калманський район, Алтайський край

Див. також 
 Западне
 Західний